A6 — автомагистраль в Европе:
 A6 (автомагистраль, Англия)
 A6 — автомагистраль, проходит от французско-немецкой границы до немецко-чешской границе.
 A6 — шоссе в Хорватии.